El término río Izh puede referirse a:

El río Izh (Pizhma), afluente del río Pizhma, en Rusia.
El río Izh (Kama), afluente del río Kama, en Rusia.